Elout (geslacht)
 François Elout (1519-1600), Vlaams/Nederlands schilder.
 François Elout (1589-1635), Nederlands schilder.
 Cornelis Elout (1714-1779), verzamelaar en lid van Teylers Tweede Genootschap.
 Cornelis Pieter Elout (1741-1796), fabrikant en raadslid in Haarlem
 Cornelis Theodorus Elout (1767–1841), politicus, onder meer minister van Financiën
 Cornelis Pieter Jacob Elout (1795-1843), generaal-majoor en officier in de Militaire Willems-Orde
 Pieter Jacob Elout van Soeterwoude (1805-1893), militair en politicus
 Maurits Theodorus Elout (1808-1889), Nederlands militair tijdens de Belgische onafhankelijkheidsstrijd.
 Cornelis Hendrik Elout (1837-1897), burgemeester van Domburg.
 Cornelis Karel Elout (1870-1947), Nederlands schrijver en journalist.
 Paulus Johannes Elout van Soeterwoude (1873-1956), ondernemer en badplaatspromotor in Domburg.
 Mies Elout-Drabbe (1875-1956), Nederlands schilder en tekenaar.
 Johanna Madeleine Elout (1875-1957), jeugdschrijver en theosoof.